Campichoeta är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Johann Wilhelm Meigen 1835. Enligt Catalogue of Life ingår Campichoeta i familjen sumpskogsflugor, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen pölflugor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sumpskogsflugor
Campichoeta